

Geografia

Italia 
 Naz – ex comune ora frazione di Naz-Sciaves, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Naz-Sciaves – comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Naz – ex comune ora frazione di Montilliez, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)

Altro 
 NAZ – studio di animazione giapponese
 naz – codice ISO 639-3 della lingua Nahuatl di Coatepec, in Veracruz.
 Naz – nome proprio di persona maschile e femminile